

Personen 
 Pantaleon (heilige) (3e eeuw n.Chr.), Griekse martelaar en heilige
 Pantaleon (koning) (2e eeuw v.Chr.), Indiaas-Griekse koning
 Pantaleone (monnik) (12e eeuw), een monnik die het mozaïek in de Kathedraal van Otranto aanbracht
 Pantaleon Hebenstreit (1668 - 1750), Duits musicus, componist en uitvinder van het muziekinstrument pantaleon
 Pantaleon Szyndler (1846 - 1905), Pools kunstschilder
 Anchero Pantaléon (1210 - 1286), Frans kardinaal
 Paus Urbanus IV (ca. 1195 - 1264), geboren als Jacques Pantaléon

Plaatsnamen
 Nuglar-Sankt Pantaleon, een Zwitserse gemeente
 Pantaléon Dalence, een Boliviaanse provincie
 Saint-Pantaléon, de naam van verschillende Franse gemeenten
 Sankt Pantaleon, een Oostenrijkse gemeente
 Sankt Pantaleon-Erla, een Oostenrijkse gemeente

Andre betekenissen
 Pantaleon (muziekinstrument) of pantalon, een hakkebord-achtig instrument
 Pantaleón, een roman uit 1973 van Mario Vargas Llosa
 Sint-Pantaleonkerk (Keulen), een kerk in Keulen
 Sint-Pantaleonkerk (Nerezi), een kerk in Nerezi (Noord-Macedonië)
 Sint-Pantaleonkerk (Unkel), een kerk in Unkel (Duitsland)
 Klooster van San Pantaleone di Monte Faeta, een cisterciënzerklooster in Toscane (Italië)